Marcus Vinicius, consul suffect en 19 av. J.-C. et grand général d'Auguste.
 Marcus Vinicius, petit-fils du précédent, consul en 30 et 45 et époux de Julia Livilla, fille de Germanicus.
Marcus Vinicius de Souza (né en 1984), joueur brésilien de basket-ball.